San Bartolomé de la Torre kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Bartolomé de la Torre (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 San Bartolomé de la Torre (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar